Dompierre kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Dompierre-sur-Yon, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Dompierre-sur-Veyle, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Dompierre-sur-Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dompierre-sur-Mont, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dompierre-sur-Mer, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Dompierre-sur-Charente, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Dompierre-sur-Chalaronne, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Dompierre-sur-Besbre, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Dompierre-sur-Authie, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Dompierre-les-Tilleuls, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dompierre-les-Ormes, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dompierre-les-Églises, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Dompierre-en-Morvan, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dompierre-du-Chemin, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Dompierre, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Dompierre, Orne, Normandie, Département de l'Orne, 
 Dompierre, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Dompierre-aux-Bois, fransk kommun i departementet Meuse
 Dompierre-Becquincourt, fransk kommun i departementet Somme
 Dompierre-sous-Sanvignes, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Dompierre-sur-Helpe, fransk kommun i departementet Nord
 Dompierre-sur-Héry, fransk kommun i departementet Nièvre

Schweiz 

 Dompierre, Fribourg, ort och tidigare kommun i kantonen Fribourg 
 Dompierre, Vaud, ort och kommun i kantonen Vaud,